Blues – album amerykańskiego muzyka Raya Charlesa, wydany w 1999 roku.

Lista utworów 

Albumy Raya Charlesa
Albumy muzyczne wydane w roku 1999